Le nom de parti communiste a été utilisé par de nombreux partis politiques se réclamant de la théorie communiste (sous sa forme politique marxiste, mais en fait le plus souvent léniniste, stalinienne, trotskiste, maoïste et communiste libertaire). Les partis se réclamant de cette famille politique peuvent par ailleurs user de dénominations différentes : , , , , , voire ne pas utiliser le terme Parti et lui préférer Union, Mouvement, Ligue, etc.

Pour un article détaillé sur les partis communistes, voir Partis communistes dans le monde

  
  Parti communiste sud-africain
  Parti communiste d'Albanie (devenu Parti du travail d'Albanie) et Parti communiste d'Albanie actuel
  Parti communiste algérien, Parti algérien pour la démocratie et le socialisme, Parti des communistes algériens
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste d'Arabie saoudite
  Parti communiste, Parti communiste révolutionnaire d'Argentine
  Parti communiste arménien, 
  Parti communiste d'Australie (ancien), et Parti communiste d'Australie (contemporain)
  Parti communiste d'Autriche
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste du Bangladesh, Parti communiste du Bangladesh (marxiste-léniniste)
  Parti communiste de Belgique (1921-1989) ainsi que le Parti communiste de Belgique prochinois (maoïste, 1963-1967), l'actuel Parti communiste francophone et l'ex-Parti communiste flamand
  Parti communiste du Bénin, 
  Parti communiste de Biélorussie, , , Parti des communistes de Biélorussie
  Parti communiste de Birmanie
  Ligue des communistes de Bosnie-Herzégovine
  Parti communiste du Brésil, Parti communiste brésilien, 
  Parti communiste breton (1971-1980)
  Parti communiste bulgare, , , Parti communiste de Bulgarie, Parti communiste ouvrier de Bulgarie, , , , Union des communistes en Bulgarie
  
  Parti communiste du Kampuchéa
  Groupe communiste révolutionnaire de Colombie, Parti communiste colombien, , , , 
  Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire
  Parti communiste de Cuba
  Il y a plusieurs Parti communiste du Canada.
  , Parti communiste du Chili, Parti communiste révolutionnaire
  Parti communiste chinois
  Parti communiste de Corée
  Ligue des communistes de Croatie
  , Parti communiste au Danemark, , Parti communiste du Danemark
  Parti communiste égyptien, 
  Parti communiste de l'Équateur, Parti communiste marxiste-léniniste de l'Équateur
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste d'Estonie, 
  Parti communiste du Swaziland, Parti communiste du Swaziland (2011)
  Initiative des partis communistes et ouvriers
  Parti communiste des États-Unis d'Amérique, Parti communiste révolutionnaire, États-Unis
  Parti communiste de Finlande actuel et Parti communiste de Finlande historique, 
  Parti communiste, Parti communiste français, Parti communiste internationaliste, Parti communiste internationaliste (lambertiste), Parti communiste révolutionnaire (marxiste-léniniste), Parti communiste des ouvriers de France, Parti communiste marxiste-léniniste de France, Parti communiste révolutionnaire trotskiste, Parti socialiste communiste, Pôle de renaissance communiste en France, Union communiste, Union des communistes de France marxiste-léniniste
  , , , , Parti communiste unifié de Géorgie
  , Parti communiste de Grèce, Parti communiste de Grèce (intérieur)
  Parti communiste guadeloupéen
  , Parti communiste haïtien, Parti unifié des communistes haïtiens
  Parti des communistes de Hongrie, puis Parti communiste hongrois
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste indonésien
  Parti communiste irakien, Parti communiste-ouvrier d'Irak
  , Parti communiste d'Iran, Parti communiste-ouvrier d'Iran
  Parti communiste d'Irlande
  , Parti communiste d'Islande, Parti communiste d'Islande (marxiste-léniniste), 
  Communistes hébreux, Parti communiste d'Israël historique, Parti communiste d'Israël actuel
  Parti communiste d'Italie (marxiste-léniniste), Parti communiste italien, Parti communiste international, Parti de la refondation communiste, Parti des communistes italiens, Parti communiste des travailleurs, Parti communiste, Parti communiste politico-militaire, , Union des communistes italiens (marxistes-léninistes)
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste jordanien, 
  Parti communiste du Kazakhstan, Parti communiste du Kazakhstan (Union soviétique)
  , 
  
  Parti communiste de Lettonie
  Parti communiste de Lituanie
  Organisation de l'action communiste au Liban, Parti communiste de Jbeil, Parti communiste de la Syrie et du Liban, Parti communiste libanais
  Parti communiste luxembourgeois
  Ligue des communistes de Macédoine, 
  Parti communiste marocain
  Parti communiste martiniquais, Parti communiste pour l'indépendance et le socialisme
  Parti communiste malais
  Parti communiste maltais
  , Parti communiste mexicain, , , 
  Bloc électoral des communistes et socialistes, , Parti des communistes de la république de Moldavie
  
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste du Nigeria
  Parti communiste norvégien
  Parti communiste de Nouvelle-Zélande
  Parti communiste sud-ossète
  , 
  Parti communiste du Pakistan, 
  Groupe des communistes internationaux, Nouveau parti communiste des Pays-Bas, Parti communiste des Pays-Bas, Parti communiste ouvrier des Pays-Bas
  Parti communiste palestinien, , 
  
  
  , Parti communiste du Pérou - Patrie rouge, , Parti communiste péruvien, , , , 
  Il y a 2 partis communistes aux Philippines : Parti communiste des Philippines et 
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste portugais, Parti communiste des travailleurs portugais
  Il y a plusieurs .
  
  Union des communistes de Lougansk
  Parti communiste réunionnais
  Parti communiste roumain
  , Parti communiste de Grande-Bretagne, Parti communiste britannique (Royaume-Uni), Parti communiste de Grande-Bretagne (marxiste-léniniste), Parti communiste révolutionnaire de Grande-Bretagne (marxiste-léniniste)
  Communistes de Russie, Parti communiste de l'Union soviétique, Parti communiste de la fédération de Russie, Parti communiste de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, Parti communiste musulman russe, Parti communiste unifié, Parti des travailleurs communistes russes du parti communiste de l’Union soviétique
  Parti communiste saint-marinais
  Parti communiste du Salvador
  Parti communiste sénégalais
  Ligue des communistes de Serbie, , , Parti communiste
  Parti communiste slovaque (de 1948 à 1990 : ), , , 
  Parti communiste soudanais
  Ligue des communistes de Slovénie 
  Parti communiste du Sri Lanka
  Il y a plusieurs . 
  Parti communiste, Parti communiste suisse, Parti communiste genevois
  Parti communiste de la Syrie et du Liban, Parti communiste syrien divisé en 2 : le  et le 
  Parti communiste du Tadjikistan
  Parti communiste taïwanais
  Parti communiste thaïlandais
  Parti communiste tibétain, Parti communiste tibétain (Dharamsala)
  Parti communiste tchécoslovaque
  Parti communiste de Bohême et Moravie
  Parti communiste du Togo
  ,  
  Parti communiste tunisien
  Parti communiste du Turkménistan, 
  Il y a plusieurs .
  Parti communiste d'Ukraine, Parti communiste d'Ukraine occidentale, , 
  Parti communiste de l'Union soviétique, , , , , Union des partis communistes - Parti communiste de l'Union soviétique
  Parti communiste d'Uruguay
  Parti communiste du Venezuela, Parti communiste marxiste-léniniste du Venezuela
  Parti communiste vietnamien (fondé sous le nom de  et issu de la fusion de la , du , du  et du Parti des travailleurs du Nord-Vietnam)
  Parti communiste de Yougoslavie (renommé ensuite Ligue des communistes de Yougoslavie), 

Organisation anticapitaliste